Bridges kan som auktorsförkortning betyda:

 Edwin L. Bridges
 Thomas Charles Bridges

Robotskapade auktorsförkortningar